Horvátország
 Bosiljevo, falu és község Károlyváros megyében
 Bosiljevo, falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében